Jüngken ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Jüngken (1816–1890), deutscher Politiker, Reichstagsmitglied
 Johann Helfrich Jüngken (1648–1726), deutscher Mediziner und Stadtarzt
 Johann Christian Jüngken (1793–1875), deutscher Mediziner und Augenarzt